Останній, 2-ий чемпіонат СРСР з футболу серед жінок. Чемпіоном став «Текстильник» з міста (Раменське).

Вища ліга 
Фінальний турнір переможців зон вищої ліги. Матчі відбулися в Севастополі

Найбільша перемога у вищій лізі «Нива-Олімп» (Київ) - «Вікторія» (Кашира) — 8:0.

Перша ліга 
Фінальний турнір переможців зон першої ліги. Матчі відбулися в Воронежі.

Найбільша перемога у вищій лізі «Енергія» (Воронеж) — «Вологжанка» (Вологда) 9:0.

Друга ліга 
Фінальний турнір переможців зон другої ліги. Матчі відбулися в Москві — всі три команди вийшли в першу лігу. У турнірі (Москва) других місць зон другої ліги за 4-у путівку в першу лігу переміг «Командор» (Фрязіно).

Найбільша перемога в другій лізі «Калужанка» (Калуга) — «Вікторія» (Брест) 12:0.

Примітки 

Футбольні змагання в СРСР
1991 у жіночому футболі